Малоипа́товский — посёлок в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 97 км. Расстояние до районного центра: 38 км.

История 
9 февраля 1972 года Указом Президиума ВС РСФСР посёлок фермы № 3 совхоза «Ипатовский» переименован в Малоипатовский.

До 1 мая 2017 года посёлок Малоипатовский входил в упразднённый Красочный сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 72 % населения — русские.

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

В посёлке 5 улиц — Западная, Комсомольская, Молодёжная, Новая и Прохладная. В 300 м на северо-восток от населённого пункта расположено общественное открытое кладбище площадью 2300 м².

Примечания 

Населённые пункты Ипатовского городского округа